Jethro Tull může být:

 Jethro Tull – britská rocková skupina
 Jethro Tull (anglický agronom) (1674–1741) – anglický agronom